L'Open de Chine de squash féminin 2014 est l'édition féminine 2014 de l'Open de Chine qui se déroule du 4 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Gu Jinyue. 

Low Wee Wern l'emporte en finale face à la tête de série  et  mondiale Camille Serme.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2014
Squash en Chine en 2014
Sport en septembre 2014
Squash en 2014